EBJ est un code qui peut signifier :
 .

EBJ est un sigle qui peut signifier :
 Épidermolyses bulleuses jonctionnelle, un groupe de maladies.

EBJ sont les initiales de :
 Eddie Bernice Johnson (1935-), femme politique américaine.

Code